Shinas steht für:

 Schinas (Oman) (auch Shinas), eine Stadt in Oman
 Shinas (Schiff), eine Schnellfähre in Oman

Shinas ist der Familienname folgender Personen:

 Sofia Shinas (* 1968), kanadische Sängerin und Schauspielerin